Nexia steht für:
 Daewoo Nexia, Automodell der Marke Daewoo,
 Ravon Nexia R3, Automodell der Marke Ravon

Nexia ist der Name folgender Unternehmen:
 Nexia Deutschland, deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft